Lahure ist der Familienname folgender Personen: 

 Johny Lahure (1942–2003), luxemburgischer Politiker (LSAP)
 Louis Joseph Lahure (1767–1853), französischer Generalleutnant belgischer Herkunft